

Zawody 
 kamerdyner – starszy lokaj, służący nadzorujący podawanie do stołu lub prace porządkowe;
 kamerdyner – osobisty lokaj pana domu

Tytuły dzieł 
 Kamerdyner – film komediowy z 2005 roku (tytuł alternatywny: Bob kamerdyner)
 Kamerdyner – film biograficzny z 2013 roku
 Kamerdyner – film dramatyczny z 2018 roku
 Kamerdyner – powieść historyczna z 2018 roku